Isonzo steht für:
 Isonzo, Fluss in Slowenien und Italien 
 Friuli Isonzo (Weinbaugebiet), italienisches Weinbaugebiet
 (6501) Isonzo, Asteroid des Hauptgürtels
 14. Infanterie-Division Isonzo, Infanterie-Division der italienischen Armee während des Zweiten Weltkriegs

Siehe auch:
 Isonzoschlachten, zwölf Schlachten im Ersten Weltkrieg um das Isonzo-Tal